

Biologia
Varanus – Genere di grossi rettili simili a lucertole di cui il più rappresentativo è il varano di Komodo

Geografia

Comuni italiani
Varano Borghi – Comune italiano in provincia di Varese
Varano de' Melegari – Comune italiano in provincia di Parma

Frazioni italiane

Varano – Frazione di Ancona
Varano – Frazione di Campagna (SA)
Varano – Frazione di Catignano (PE)
Varano – Frazione di Castellammare di Stabia (NA)
Varano – Frazione di  Fabriano (AN)
Varano – Frazione di Alto Reno Terme (BO)
Varano – Frazione di Isola del Gran Sasso (TE)
Varano – Frazione di Licciana Nardi (MS)
Varano – Frazione di Mori (TN)
Varano – Frazione di Teramo (TE)
Varano dei Marchesi – Frazione di Medesano (PR)

Laghi italiani
Lago di Varano – Lago del Gargano, in Puglia
Lago di Comabbio – Lago del Varesotto, noto anticamente come "lago di Varano"

Persone
Varano – Antica famiglia di signori di Camerino
Alfonso Varano – Compositore italiano di liriche arcadiche